Černohorský královský palác může být:
 Palác krále Nikoly I. v Cetinje
 Modrý palác v Cetinje – současná rezidence kournního prince Nikoly II.
 Zimní královská rezidence v Podgorice
 Letní královská rezidence v Baru
 Podzimní královská rezidence v Nikšići
 Biljarda – sídlo vladyky Petara II. v Cetinje